A causa de la pandèmia per coronavirus, l'organització va reduir el quadre a la meitat de participants, passant de 64 a 32 parelles.

La parella formada pel croat Mate Pavić i brasiler Bruno Soares van guanyar el seu primer títol de Grand Slam conjuntament. Per Pavić era el segon títol de Grand Slam mentre que per Soares era el tercer, segon US Open.

Caps de sèrie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2a ronda)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1a ronda)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinals)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (1a ronda)

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1a ronda)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (2a ronda)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (1a ronda)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (final)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2020
US Open